Денищук — українське прізвище.

 Денищук Олександр (1918—1944) — підпільник ОУН, вояк УПА.
 Денищук Павло Андрійович — український хірург, кандидат медичних наук.